

Codici 
 BKO – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Bamako-Sénou, Bamako, Mali
 bko – codice ISO 639-3 della lingua kwa'
 BKO – codice ISO 3166-2:ML di Bamako (Mali)

Musica 
 BKO – album dei Dirtmusic del 2010